Four (Cuatro) es una galería de arte en Dublín, Irlanda, inaugurada en noviembre de 2005. Alberga alrededor de seis exposiciones temporales cada año. Administrada por los artistas Lee Welch y Linda Quinlan, Four se compromete en un intercambio de ideas efervescentes de artistas, escritores, curadores y administradores de arte. Con vistas al Río Liffey en el centro de la ciudad de Dublín, Four es una galería modesta que está exclusivamente dedicada a la energía artística en oposición a estar impulsada por el mercado del arte. Su programa para el 2005/06 ya ha albergao algunas prósperas exposiciones y charlas artísticas por, entre otros, el representante irlandés en la Bienal de Venecia 2005, Isabel Nolan, el residente de PS1 Declan Carke y Xylor Jane, artista establecido en San Franciso.

Enlaces externos 
 Sitio de Four
 Regina Gleeson cobre The Dubloon, Xylor Jane

Museos de Irlanda
Arquitectura de Irlanda del siglo XXI